Суперкубок Лівану з футболу 2014  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 вересня 2014 року між чемпіоном Лівану клубом Аль-Неджмех та володарем кубка Лівану клубом Салам.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24
 Матч на goalzz

2014
Ліван
Вересень 2014
2014 у ліванському спорті